Az 1953-as férfi kosárlabda-Európa-bajnokságot a Szovjetunióban rendezték 1953. május 23. és június 4. között. A tornán 17 válogatott vett részt. Az Eb-t a címvédő és egyben házigazda szovjet csapat nyerte meg, a magyar válogatott ezüstérmes lett.

Lebonyolítás 
A 17 csapat egy ötös és három négyes csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a végeredményt. Az első két helyezett jutott a nyolcas döntőbe. a harmadik és negyedikek a 9–17. helyért játszhattak.

A 9–17. helyekért zajló küzdelmekben a csapatok két-két csoportot alkottak. Újabb körmérkőzésekre került sor, majd az első két helyezett a 9–12., a harmadikok és negyedik pedig a 13–16. helyért játszottak. A nyolcas döntőben is újabb körmérkőzésekre került sor, a csoport végeredménye lett egyben a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

A 9–17. helyért

G csoport

H csoport

Helyosztók

A 13–16. helyért

A 15. helyért

A 13. helyért

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Nyolcas döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1953
Kosarlabda